een mythisch wezen, half mens, half adelaar; zie Garoeda
 een Indonesische luchtvaartmaatschappij; zie Garuda Indonesia
 Garuda (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladkevers